Daniel Wyder (né en 1962), coureur cycliste suisse
Judith Wyder (née en 1988), coureuse d'orientation suisse
Romed Wyder (né en 1967), réalisateur suisse